«Затерянный в Сибири» — художественный фильм режиссёра Александра Митты.

Сюжет 

Молодой британец Миллер,  археолог, участвует в раскопках на территории Ирана. Его похищают тайные агенты МГБ, ошибочно приняв за американского агента. После допроса «с пристрастием» он сознался в шпионаже и был отправлен в советский концлагерь. Там бывшего археолога ожидают и тяжелейшие испытания, и любовь к русской женщине, врачу лагерного медпункта.

В ролях 
 Энтони Эндрюс — Эндрю (Андрей «Джонович») Миллер, английский археолог
 Елена Майорова — Анна Ильинична, доктор
 Владимир Ильин — Виктор Иванович Малахов
 Ирина Михалёва — Лилька
 Евгений Миронов — Володя Миронов
 Алексей Жарков — Никола, вор
 Валентин Гафт — Берия
 Александр Буреев — Коняев
 Владимир Прозоров — «Чарли»
 Харк Бом — Макс Брунович
 Николай Пастухов — дядя Миша
 Юрий Шерстнёв — Пашка
 Николас Шагрин — шах
 Елена Секота — шахиня
 Олег Ли — генерал Такахиши
 Альберт Филозов — отец Лильки
 Наталья Гундарева — Фаина
 Иван Бортник — муж Фаины
 Зиновий Гердт — Левензон
 Юрий Соколов — «Бугор»
 Александр Глебов — одноногий моряк
 Сергей Бадичкин — молодой лейтенант
 Николай Прокопович — генерал НКВД
 Вячеслав Теплов — следователь
 Пётр Зайченко — следователь
 Михаил Каплун — следователь
 Арнис Лицитис — следователь НКВД
 Гарик Сукачёв (в титрах Игорь Сукачёв) — урка
 Леонид Тимцуник — Чилита, вор
 Михаил Жигалов — предводитель «сук»

Призы и награды 
 Номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ссылки 
 «Затерянный в Сибири» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы Александра Митты
Фильмы о сталинских репрессиях
Фильмы о ГУЛАГе
Фильмы о заключённых
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы:Персонаж:Лаврентий Берия
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России